O Centro de Educação Profissional do Sul de Minas (Ceprosul) foi implantado, em 2001, com recursos obtidos através do Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP) e se constitui num modelo inovador em termos de gestão de uma instituição de ensino. Contratado pela Prefeitura Municipal de Nepomuceno, o consultor Luiz Fernando Guimarães e equipe, desenvolveu o projeto de uma fundação de direito privado, instituída pelas prefeituras de municipais de Nepomuceno, Boa Esperança, Cana Verde, Candeias, Carmo da Cachoeira, Coqueiral, Perdões, Ribeirão Vermelho, Santana da Vargem e de Santo Antônio do Amparo. Esta fundação tem a função de mantenedora da instituição. Posteriormente, em 2009, o governo federal assumiu a sua mantença, transformando-a numa unidade do CEFET-MG.

O projeto arquitetônico da nova unidade foi feito pelo arquiteto Sebastião Lopes, que também está executando os projetos da biblioteca e da unidade de Varginha. A área do campus é de aproximadamente 3.500 m², e o local já foi sede de fazenda, espaço para descanso espiritual e cadeia pública. A casa original será usada como administração e recepção.

O Ceprosul foi criado com os objetivos de manter cursos e programas de educação profissional; instituir e manter programas de treinamento, qualificação e requalificação profissional do trabalhador e oferecer cursos modulares de habilitação técnica, nas áreas de Mecânica Industrial, Eletrotécnica e Gestão de Bens e Serviços.

A ideia era promover a formação de uma mão-de-obra mais especializada com intuito de atrair novas indústrias, fomentar o empreendedorismo e gerar mais desenvolvimento para a região.

Instituições de ensino técnico de Minas Gerais